Autre nom du ruisseau du Touroulet
 Pierre Pouyade (1911-1979), aviateur, résistant et homme politique français.